GeForce 200 — десятое поколение графических процессоров семейства GeForce, разработанное и выпущенное компанией NVIDIA в 2008—2009 годах.

GeForce GTX 200 

Производство GeForce серии 200 началось 17 июня 2008 года с GeForce GTX 280. GTS 250 начал производиться 26 июня.

Обе модели поддерживают следующие технологии: CUDA 2.0, PhysX и улучшенную версию PureVideo (с полной поддержкой декодирования видео H.264, VC-1, MPEG-2). Поддерживается DirectX 10 и Shader Model 4.0.

 На основе видеокарт 10 поколения впервые создана карта, специализирующаяся на общих вычислениях — Tesla. Она имеет повышенную надёжность и 4 Гб памяти.
 GT200 — графический процессор, имеющий самую большую площадь из всех когда-либо серийно производившихся чипов на заводе TSMC. Он состоит из 1,4 миллиарда транзисторов, произведенных по технологии 65-нм и занимающих площадь 576 мм². Графический процессор следующего поколения — NVIDIA GF100, имеет значительно больше транзисторов (3,0 миллиарда), однако за счет перехода на более тонкие нормы производства процессор GF100 имеет более скромную площадь кристалла.
 8 января 2009 года был представлен чип GT200b, на основе которого производятся видеокарты NVidia GeForce GTX 260, 275, 285, 295. Он также обладает 1,4 миллиардами транзисторов, однако его площадь составляет 470 мм². Такого уменьшения площади добились путём перехода на 55-нм техпроцесс.

GTX 280 / GTX 260 

GeForce GTX 280 и 260 производятся на одном и том же чипе. Те чипы, которые не проходят тест на полное соответствие спецификации GTX280, повторно проверяются уже на соответствие GTX260, которая подразумевает наличие меньшего количества потоковых процессоров и более узкую шину памяти.

Технические характеристики

GeForce GTX 300 
Видеокарты 300 серии были впервые представлены в ноябре 2009 года с выходом GeForce 310 и предлагались только в OEM варианте для сборщиков готовых платформ. Все карты этого семейства являются ребрендингом видеокарт предыдущего поколения.

Примечания 

Видеокарты NVIDIA